Підні́жжя — нижня частина, основа чого-небудь.

 Континентальне підніжжя
 Підніжжя (геральдика)